Quản Bạ (huyện), een huyện in de provincie Hà Giang, Vietnam
Quản Bạ (xã), een xã in bovengenoemd district.